Thalerhof ist

 ein Flughafen bei Graz, siehe Flughafen Graz-Thalerhof
 eine Katastralgemeinde in der Steiermark, siehe Thalerhof (Gemeinde Kalsdorf bei Graz)
 ein Interniertenlager Österreich-Ungarns während des Ersten Weltkriegs, siehe Interniertenlager Thalerhof